Cibuta puede referirse a:

 el nombre común de la planta Conium maculatum;
 el nombre común de la planta Senecio jacobaea;
 la localidad mexicana en el estado de Sonora Cíbuta.